Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internazionali BNL d’Italia 2020 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000 qualifizierten sich acht Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 61 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 12. bis 14. September 2020 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Rom